Aspar – generale dell'Impero romano d'Oriente
 Aspar – squadra di motociclismo spagnola